Sowia Dolina
 Sowia Góra
 Sowia Kopa

Miejscowości w Polsce:
 Sowia Wola
 Sowia Wola Folwarczna